Alias (inaczej zwany, znany jako), vel (łac. albo, czyli) – alternatywna nazwa służąca do identyfikacji obiektów, ludzi itp. (pseudonim). Zwykle z aliasem związana jest funkcja polegająca na skróceniu i uproszczeniu nazewnictwa.

Alias internetowy 
Alias internetowy – to alternatywny (dodatkowy) atrakcyjny i łatwy do zapamiętania adres URL lub adres poczty elektronicznej, np.

 http://twoja_nazwa.example.com

zamiast

 http://www.example.net/~user/konto/twoja_nazwa/

Alias zwiększa popularność danej strony, powoduje łatwiejsze zapamiętanie jej adresu. Wiele firm udostępnia płatne lub bezpłatne serwisy aliasowe dla adresów World Wide Web lub poczty elektronicznej np. imie@tryk.pl zamiast imie.nazwisko@poczta.serwer.elka.pw.edu.pl – aliasy są też często dodatkową usługą w płatnej ofercie.

Alias (Mac OS) 
Specjalny plik systemu OS X  i jego następcy, Mac OS, spełniający podobną funkcję, co dowiązanie symboliczne. Alias jest dowiązaniem do unikatowego identyfikatorów pliku, będącego cechą systemu plików HFS i HFS+. W systemie OS X wersja 10.2 i nowsze alias zachowuje się w pierwszym rzędzie jak dowiązanie symboliczne (najpierw sprawdzana jest ścieżka, a dopiero następnie dokonywana jest próba odnalezienia pliku po jego identyfikatorze).

alias (Unix) 
Komenda systemów Unix, która umożliwia zastąpienie ciągu poleceń jedną komendą.

Linki zewnętrzne 

 Lista witryn WWW oferujących aliasy

Internet
Mac OS
Unix